Владимир Петрович Акинин (1935 — 1997) — начальник Первого Череповецкого специализированного монтажного управления треста «Металлургпрокатмонтаж», Герой Социалистического Труда (1986).

Биография 
Работал в Череповце в тресте «Металлургпрокатмонтаж».

В 1963 г. награждён орденом Трудового Красного Знамени, должность в тот период — бригадир монтажников Череповецкого механо-монтажного управления треста «Металлургпрокатмонтаж».

С 1970-х гг. начальник Первого Череповецкого специализированного монтажного управления треста «Металлургпрокатмонтаж». Добился присвоения СМУ звания коллектива коммунистического труда.

В 1-й пол. 1980-х гг. был одним из руководителей строительства комплекса доменной печи № 5 Череповецкого металлургического комбината. Она в то время была самой большой печью в мире, занесена в книгу рекордов Гиннеса.Объект был сдан с отставанием от графика, поэтому участники строительства были награждены только почётными грамотами областного уровня. Но после того, как доменная печь № 5 досрочно вышла на проектную мощность, большую группу работников СМУ представили к правительственным наградам, а Владимиру Акинину было присвоено звание Героя Социалистического Труда (1986).

Источники 
 Дорожим высоким званием /В. Акинин, Ю. Пасечник, Л. Черпухин, С. Грузинский. — Красный Север, 1983, 22 дек. О коллективе ком. труда Первого Череповецкого спец. механо- монтажного упр. треста «Металлургпрокатмонтаж».
 Ведомости Верховного Совета СССР
 Крупнейшей в Европе доменной печи «Северстали» исполнилось 30 лет
 Северянка" - ударная стройка [Текст] / вступ.ст. С. Н. Цветков // Череповец . - Вологда : Легия, 1999. - вып. 2. - С. 224 - 260. : фото. Аннотация: Документы о строительстве крупнейшей в мире домны №5 на Череповецком металлургическом комбинате.

Делегаты XXVII съезда КПСС